Дорно () - муніципалітет в Італії, у регіоні Ломбардія, провінція Павія
 Дорно () - муніципалітет у Франції, у регіоні Лотарингія, департамент Мозель